
Перекати-поле — некоторые травянистые растения, произрастающие в степных или пустынных районах. Также может означать:

Фильмы США 
  — 1925 года.
  — 1953 года.
  — 1999 года.

Прочее 
 Перекати-поле — альбом Юрия Наумова, вышедший в 1989 году.
 Перекати-поле — рассказ А. П. Чехова, написан 1887 году.

Tumbleweed(s) 
По-английски «перекати-поле» — Tumbleweed или Tumbleweeds (мн. ч.)
  — австралийская рок-группа.
  — американский комикс-стрип.
 OpenSUSE Tumbleweed — скользящее обновление для openSUSE Linux.

См. также 
Растения
 Amaranthus albus — одно из бытовых названий Перекати-поле обычное
  — одно из бытовых названий Перекати-поле равнинное
 Psoralea lanceolata — одно из бытовых названий Перекати-поле белое
 Sisymbrium altissimum — одно из бытовых названий Перекати-поле горчичное
 Иерихонская роза — считается «самым известным перекати-полем»

Прочее
  (иногда переводится как Перекати-поле) — несколько различных значений.
 Kazemakase Tsukikage Ran (Перекати-поле Цукикагэ Ран'') — японский аниме-сериал 2000 года

Примечания